Pribina může být:

 Pribina – nitranský kníže v 9. století
 Pribina (firma) – přibyslavský podnik, dnes TPK Přibyslav
 Pribina (sýr) – mléčný výrobek vyráběný v TPK Přibyslav
 Pribina (planetka) – planetka hlavního pásu (10293) Pribina